Il doppio del DFS Classic 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Cara Black e Elena Lichovceva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Shinobu Asagoe e Els Callens hanno battuto in finale 6–4, 6–3  Kimberly Po-Messerli e Nathalie Tauziat.

Teste di serie

n/a
 Kimberly Po-Messerli /  Nathalie Tauziat (finale)
 Nicole Arendt /  Liezel Huber (semifinali)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2002